Дарфур (регион) (; «земля народности фур») — регион на западе Судана, район межэтнического Дарфурского конфликта. В 1994 году разделён на штаты (вилаяты) Северный Дарфур, Западный Дарфур и Южный Дарфур.

 Дарфур (плато) — плато между озером Чад и долиной Белого Нила, находящегося на западе Судана.
 Дарфур (город) — небольшой город в штате Миннесота, США.
 Дарфурский султанат — султанат, существовавший с начала XVI века до 1916 года на территории современного Судана.